Elvaston – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Derbyshire
Elvaston – villaggio degli Stati Uniti nell'Illinois